Chen Hong est un peintre chinois du 
 Chen Hong (née en 1970) est une joueuse de softball chinoise
  est un joueur de badminton chinois, né en 1979
  est une actrice chinoise née en 1968